Архиепархия Дамаска () — архиепархия Мелькитской католической церкви с центром в городе Дамаск, Сирия. Собственная архиепархия мелькитского патриарха. Кафедральным собором архиепархии Дамаска является церковь Успения Пресвятой Богородицы. Эта же церковь также является резиденцией мелькитского патриарха.

История 
Архиепархия Дамаска Антиохийского патриархата возникла в III веке. В 1724 году от архиепархии Дамаска отделилась грекокатолическая общиина.

Ординарии архиепархии 
С 1828 года архиепархия Дамаска является собственной архиепархией мелькитского патриарха, который поручает её руководство патриаршему викарию епископского достоинства.

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Информация  
 Информация  

Епархии Мелькитской католической церкви
Восточнокатолические епархии Сирии
Религия в Дамаске